19 может означать:

 19 (число) — простое число между 18 и 20.
 19 год — невисокосный год григорианского календаря.
 19 (альбом Алсу) — 4-й альбом российской певицы Алсу, вышедший 23 января 2003.
 19 (альбом Адели) — дебютный студийный альбом британской певицы и автора песен Адели, был выпущен 28 января 2008 года.